Propalaehoplophorus — вымерший род млекопитающих семейства глиптодонтов, родственный нынешним броненосцам. Обитал на территории Боливии в миоцене.

Виды 
 Propalaehoplophorus australis
 Propalaehoplophorus minor

Примечания 

Вымершие броненосцы
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†